Bilbeis kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Markaz Bilbays, region, Ash-Sharqiyya, 
 Bilbays, ort, Ash-Sharqiyya, 

Robotskapade Egyptenförgreningar